Ledsham – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Ledsham – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)